Израиль на I Европейских играх, которые проходили с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана городе Баку, был представлен 139 спортсменами.

Состав сборной и результаты

Бокс

Велоспорт-маунтинбайк

Борьба

Вольная борьба (женщины)

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба

Водные виды спорта

Водное поло

Водное поло (женщины) 
В составе сборной Израиля играло 13 девушек.

Предварительный этап. Группа А.

Результаты игр сборной Израиля:
 Нидерланды 1:29
 Венгрия 3:23
 Германия 1:10
 Великобритания 9:13
 Греция 4:19

Плавание

Плавание (женщины)

Плавание (мужчины)

Синхронное плавание

Лёгкая атлетика

Лёгкая атлетика (женщины)

Лёгкая атлетика (мужчины)

Спортивная гимнастика

Спортивная гимнастика (женщины)

Спортивная гимнастика (мужчины)

Стрельба

Триатлон

Триатлон (женщины)

Триатлон (мужчины)

Художественная гимнастика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Страны на Европейских играх 2015 года
Израиль на Европейских играх
Спорт в Израиле в 2015 году